Бакша — баштан, ділянка степу, зайнята городиною, переважно баштанними культурами

Бакша — станційне селище, Коксуський район, Жетисуська область

Бакша — село, Одеська область, Подільський район
 Бакша — село, Сумська область, Білопільський район